Цахвоа:

 Цахвоа — гора, высшая точка Краснодарского края и Адыгеи.
 Цахвоа — река, правый приток Малой Лабы, расположена на северных склонах Главного Кавказского хребта.